Grupo de Operações Especiais, tipicamente abreviada para GOE, é uma força policial:
 Grupo de Operações Especiais (Portugal)
 Grupo de Operações Especiais (São Paulo)
 Grupo de Operações Especiais (Pernambuco)
 Grupamento de Operações Especiais (Rio Grande do Sul)
outros significados

 Goe - Posto Administrativo de Mulima, Chemba (distrito), Moçambique

Desambiguação